Тарлан Шахмурад оглы Гулиев (; 19 апреля 1992, Баку) — азербайджанский футболист, защитник клуба «Туран». Выступал за национальную сборную Азербайджана.

Клубная карьера

Чемпионат 
Тарлан Гулиев является воспитанником бакинского «Нефтчи», в юношеском составе которого начинал свои выступления в 2007 году. В 2009 году переходит в основной состав команды. В 2011/2012 годах, на правах аренды проводит один сезон в составе ФК «Сумгаит-Шехер», после чего вновь возвращается в стан «нефтяников».

Кубок 
Будучи игроком ФК «Нефтчи» Баку провёл в Кубке Азербайджана 3 игры. Был также заявлен в матче за Суперкубок страны 2013 года.

Еврокубки 
В сезоне 2012/13 годов провёл в составе ФК «Нефтчи» Баку 6 игр в Лиге Европы. Дебютным оказался ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА против кипрского «Апоэль», состоявшийся в Никосии 30 августа 2012 года, которая завершилась победой бакинцев со счётом 1:3. При этом футболист вышел на замену на 86 минуте матча.

Сборная Азербайджана

U-19 
Дебютировал в составе юношеской сборной Азербайджана до 19 лет 9 октября 2009 года в городе Нес-Циона, в квалификационном матче Чемпионата Европы УЕФА против сборной Израиля, завершившимся победой юношей из Азербайджана со счётом 3:0.

U-21 
Первую игру в составе олимпийской сборной страны провёл 9 сентября 2009 года в Баку, на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в квалификационном раунде Чемпионата Европы УЕФА против сборной Белоруссии. Провёл на поле 82 минуты матча. В некоторых матчах сборной носил капитанскую повязку.

Достижения 
В составе ФК «Нефтчи» Баку завоёвывал нижеследующие титулы:
 Дважды, в сезонах 2010/11 и 2012/13 годов становился чемпионом Премьер-Лиги Азербайджана.
 Победитель Кубка Азербайджана сезона 2012/13 годов.
 Финалист Суперкубка Азербайджана 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте клуба «Карабах» Агдам
 Профиль игрока на сайте ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 
 
 Player Tarlan Guliyev on footballdatabase.eu
 

Футболисты Азербайджана
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Кяпаз»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Туран» Товуз